Bezette Stad (dichtbundel), een dichtbundel van Paul van Ostaijen
 Bezette Stad (strip), een strip van Christian Verhaeghe en Ronny Matton